Supercupen 2009 var det tredje året supercupen spelades, det är en årlig återkommande fotbollsmatch som spelas mellan tidigare säsongens vinnare i Allsvenskan och Svenska cupen. Matchen spelades på Fredriksskans IP i Kalmar den 21 mars 2009 och spelades mellan Kalmar FF (mästare i Allsvenskan 2008) och IFK Göteborg (mästare i Svenska cupen 2008), samma lag som möttes året innan i Supercupen 2008. 

Matchen sändes i TV4.

Matchfakta

Referenser

Fotboll i Sverige 2009
Kalmar FF
IFK Göteborg